JK Narva Trans je estonský fotbalový klub z východoestonské Narvy, za který hrají především rusky hovořící hráči.

Klubové úspěchy 
 Estonský fotbalový pohár: (1)
 2000/01
 Estonský Superpohár: (2)
 2007, 2008

Estonská Meistriliiga

Evropské poháry 

Vysvětlivky: PK - Předkolo, 1PK - první předkolo, 2PK - druhé předkolo, PVP - Pohár vítězů poháru, SK - skupinová fáze, ČF - čtvrtfinále, SF - semifinále, 1K - první kolo

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu (rusky)

Estonské fotbalové kluby
Sport v Narvě
Fotbalové kluby založené v roce 1979